Tymiana – przysiółek wsi Bledzew
 Tymiana – rzeka w powiecie radomskim, dopływ Radomki